Figueiredo Ferraz pode referir-se a:

Eduardo Carlos Figueiredo Ferraz - médico brasileiro.
José Carlos de Figueiredo Ferraz - político brasileiro, ex-prefeito de São Paulo.

Desambiguação